Openbaar vervoer:
Tweede klas (voorheen klasse), de gebruikelijkste comfortklasse in het openbaar vervoer.

Tweede klas (onderwijs) (voorheen klasse), een leerjaar in het onderwijs, 
Sport (Nederland):
Tweede klasse hockey, de middelhoogste hockeycompetitie in Nederland 
Tweede klasse (Nederlands amateurvoetbal), een amateurvoetbalcompetitie in Nederland
Tweede klasse (voetbal Noord-Holland)

Sport (België): 
Tweede klasse (korfbal)
Tweede klasse (krachtbal)
Tweede klasse (vrouwenvoetbal België)
Tweede klasse (voetbal België), het een na hoogste niveau in het Belgische betaalde voetbal
Tweede klasse basketbal heren (België), het een na hoogste niveau in het Belgische betaalde basketbal